Лучшие синглы США 1996 года () — итоговый список наиболее популярных синглов журнала Billboard по данным продаж за 1996 год.

Список 1996 года 
 16 недель на первом месте Billboard Hot 100 (рекорд США) продержался сингл певицы Мэрайи Кэри и группы Boyz II Men. Также он возглавил чарт US Billboard Hot Adult Contemporary Tracks.
 14 недель на первом месте Billboard Hot 100 и 60 недель в пределах Hot 100 пробыл сингл «Macarena (Bayside Boys Mix)» испанской группы Los del Río. Он был назван величайшим хитом из категории One-Hit Wonder («#1 Greatest One-Hit Wonder of all Time») каналом VH1 в 2002 году и песней #5 в итоговом чарте Billboard’s All Time Top 100, а также ранжирован как лучшая песня в стиле латино всех времён (#1 в Billboard’s All Time Latin Songs).

Примечания

См. также 
 Список альбомов №1 в США в 1996 году
 Billboard Hot 100

Ссылки 
 Лучшие синглы США 1996 года
 Top 100 лучших синглов по годам

Чарты Billboard 1996 года
Списки лучших синглов в США по годам (Billboard)
1996 год в музыке США